De kwalificatie voor het Europees kampioenschap handbal mannen 2006 was een reeks wedstrijden, alle gespeeld in 2005, in het handbal waar werd uitgemaakt welke tien landen mochten deelnemen aan het Europees kampioenschap handbal mannen 2006 in Zwitserland. Reeds geplaatst voor de eindronde waren de nummers één tot en met vijf van het EK 2004, respectievelijk Duitsland, Slovenië, Denemarken, Kroatië en Rusland, plus gastland Zwitserland.

Eerste ronde

Groep A

|}

Groep B

|}

Groep C

|}

Groep D

|}

Groep E

|}

Groep F

|}

Play-offs
Alle tijden zijn lokaal.

''Servië en Montenegro wint over twee duels met 60–51 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Polen wint over twee duels met 60–59 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''IJsland wint over twee duels met 67–55 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Noorwegen wint over twee duels met 63–50 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Frankrijk wint over twee duels met 63–37 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Portugal wint over twee duels met 59–52 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Oekraïne wint over twee duels op basis van meer uitdoelpunten en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Spanje wint over twee duels met 58–48 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Hongarije wint over twee duels met 68–54 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Slowakije wint over twee duels met 50–49 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

Zie ook
Europees kampioenschap handbal vrouwen 2006 (kwalificatie)

Europees kampioenschap handbal
Handbal in 2005